Kursivschrift steht für:
 Kursivschrift, im Schriftsatz ein kursiv (italic) ausgezeichneter Text, der schräge Schriftzeichen hat
 Schreibschrift, Kursive, d. h. Schrift im handschriftlichen Schreiben
 Kursivschrift, Satzschrift, die eine Schreibschrift nachahmt und nach DIN 16518 zu den Schreibschriften gehört
 Kursivschrift (Ostasien), eine der fünf Hauptkategorien der chinesischen Kalligrafie
 Buchkursive, Buchschrift, die auch die Merkmale einer Kursive aufweist; siehe Buchschrift#Buchkursiven

Siehe auch: